NURNBERGER Gastein Ladies — профессиональный теннисный турнир, проводимый WTA (международная категория) в городе Бадгастайн, Австрия на грунтовых кортах.

В 2009 году турнир проходит с 20 по 26 июля.

Турнир завершает промежуточную стадию сезона — все следующие турниры вплоть до US Open будут проводиться на покрытии типа хард.

Действующий победитель турнира в женском одиночном разряде — Полин Пармантье.

Первой сеянной в одиночном турнире является 28-я ракетка мира — Ализе Корне.

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды 

Андреа Петкович на восьмой сезон в профессиональном туре наконец выиграла свой первый турнир WTA. Этот титул стал вторым для представительниц Германии в этом сезоне. Первый был завоёван в Чарльстоне Сабина Лисицки и тот титул также был для неё дебютным. Представительница Румынии во второй раз в сезоне вышла в финал одиночного турнира WTA. Однако в отличие от Александры Дульгеру в Варшаве, здесь Иоана-Ралука Олару не смогла выиграть.

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2009 года
2009